Laufenbachtal steht für folgende Naturschutzgebiete in der Stadt Monschau, Städteregion Aachen, Nordrhein-Westfalen:

 Feuerbach-Laufenbachtal
 Kleines Laufenbachtal